Натуральне число 1669
 1669 рік до нашої ери
 1669 рік нашої ери